Jean Vallée – regista francese (1899-1979)
 Jean Vallée – cantautore belga (1941-2014)
 Jean Vallée – album di Jean Vallée del 1978